Pesa, rivière italienne
 PESA, constructeur ferroviaire polonais
 Passive Electronically Scanned Array (en français, antenne à balayage électronique passive), une antenne réseau à commande de phase